Maraia – variante figiana del prenome femminile Mariah
Maraia – antica denominazione del comune francese di Maraye-en-Othe
Generoso Maraia – politico italiano